

Населённые пункты 
 Бреме () — коммуна в Германии, в земле Тюрингия
 Бреме () — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия

Персоналии 
 Бреме, Андреас (род. 1960) — немецкий футболист.
 Бреме, Кристиан (1613—1667) — немецкий поэт и бургомистр Дрездена.
 Бреме, Маттиас (род. 1943) — восточногерманский гимнаст.
 Бреме, Урсула (более известна под фамилией Донат; род. 1931) — восточногерманская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Бреме, Ханс (1904—1957) — немецкий композитор.